Mapara ist der Name von

 Mapara (Berg), Berg in Neuseeland
 Mapara (Hügel), Hügel in Neuseeland
 Mapara Stream, Fließgewässer in Neuseeland
 Pulau Mapara, Insel in Indonesien
 Klaus D. Mapara (* 1958), deutscher Unternehmer